Не́а-Никоми́дия () — деревня в Греции.

Описание 
Неа-Никомидия расположена на высоте 25 метров над уровнем моря, на левом (восточном) берегу реки Могленицас на Салоникской равнине, в 9 километрах к северо-востоку от Верии, в 59 километрах к западу от Салоник и в 315 километрах к северо-западу от Афин. Входит в общину Верия в периферийной единице Иматия в периферии Центральная Македония. Население 801 житель по переписи 2011 года. Площадь 8,678 квадратного километра.

В 1922 году после Малоазийской катастрофы население пополнилось беженцами. В 1948 году () создано сообщество, до 1953 года () деревня называлась Браньятес (). Новое название деревня получила от древнего города Никомедия в Вифинии и означает оно «Новая Никомедия».

Южнее деревни проходит  Александрия — Козани и автострада 2 «Эгнатия», часть европейского маршрута E90.

В Неа-Никомидии находится самое древнее неолитическое поселение на территории Европы, датировано 7 тыс. до н. э. Представлено прямоугольными домами в форме полуземлянок с плетёными и обмазанными глиной стенами. Основное занятие населения — земледелие (горох, чечевица, пшеница, ячмень) и скотоводство (мелкий рогатый скот). Имеются следы обожжённой и расписной керамики: женские фигурки, шарообразные сосуды аналогичны принадлежащим таким неолитическим культурам, как анатолийская Хаджилар и ближневосточная Хассуна. Также обнаружены каменные фигурки лягушек. Обнаружены инструменты из камня и кости. Металлы не использовались. Погребения, скорченные на территории посёлка, без погребальных даров.

Культура Неа-Никомидия относится к группе культур Караново-Сескло.

Население

См. также 
 Доисторическая Греция
 Доисторическая Македония

Примечания

Ссылки 
 [mirslovarei.com/content_his/NEA-NIKOMEDIJA-35824.html Неа Никомедия]
 
 

Балканский неолит
Неолит Европы
Археологические объекты в Греции
Населённые пункты Греции
Иматия
Неолитические поселения